Ncera kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ncera, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Sydafrika 

 Ncera (vattendrag i Sydafrika, lat -33,17, long 27,67), Östra Kapprovinsen, 
 Ncera (vattendrag i Sydafrika, lat -32,81, long 26,87), Östra Kapprovinsen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar